Paracordylodus est un genre éteint de conodontes. 

L'espèce P. gracilis a été trouvée dans des terrains datant du Cambrien tardif à l'Ordovicien du terrane de Narooma, en Nouvelle-Galles du Sud en Australie.

Systématique et phylogénie

Références

Liens externes 
 
 
 

Prioniodontida
Genre de conodontes (nom scientifique)
Taxon fossile décrit en 1971
Taxon fossile décrit par Maurits Lindström